Поча́пинцы () — село в Звенигородском районе Черкасской области Украины.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
 Расположено в 12 км от районного центра пгт Лысянка и в 62 км от железнодорожной станции Ватутино.
 Площадь населённого пункта — 345 га; в 1864 году — 2 264 га; в 1900 году — 2 392 га (из них принадлежало: помещикам — 1 228 га, церкви — 45 га и крестьянам — 1 119 га).

Население 
 В 1795 году в селе проживало 674 человека (364 мужчины, 310 женщин); в 1816 году — 873 человека (412 мужчин, 461 женщина); в 1864 году — 1 076 человек; в 1900 году — дворов 345, жителей обоего пола — 1 923 человека (965 мужчин, 958 женщин).
 В годы голода на Украине (1932—1933) в селе умерло 1 750 человек, репрессировано 17 человек.
 В годы Великой Отечественной войны на фронтах воевало 575 жителей, 196 из них погибли в боях с немецко-фашистскими захватчиками. 351 человек — награждены орденами и медалями.
 За период январь-февраль 1944 года в сёлах Почапинцы и Верещаки и на их окраинах погибло 85 бойцов, которые похоронены в Братской могиле на территории бывшего Почапинского сахарного завода.
 В 2009 году в селе насчитывалось 634 двора, из них домовладений, в которых постоянно проживают граждане — 483, временно проживающих — 151.
 На 1 января 2009 года в населённом пункте проживало 1 238 граждан, из них пенсионеров — 341, инвалидов — 32 (в том числе 2 ветерана ВОВ).

Религия 
 Православная вера.

Органы власти 
 Орган местного самоуправления населённого пункта — исполнительный комитет Почапинского сельского совета Лысянского района Черкасской области.
 В состав Почапинского сельского совета входит село Верещаки.

Административное деление 
 До 1864 года село состояло в Корсунском и Лысянском старостве.
 В 1954 году Почапинцы в составе Лысянского района вошли в новообразованную Черкасскую область.

История 
 В 1795 году село принадлежало графу Франциску Ксаверию Петровичу Браницкому.
 В 1864 году село составляло вотчинное владение братьев Михаила и Филиппа Филипповичей Четвериковых.
 В 1900 году село принадлежало Екатерине Александровне Преснухиной.
 На территории села сохранились остатки скифских курганов, были найдены поселения трипольской и черняховской культур.
 В 1917—1920 годах село находилось в зоне действий отрядов Вольного казачества.

В июле 1920 года в селе был создан комнезам.

В 1939 году по инициативе врача В. А. Баландюхи в селе была организована медицинская амбулатория, в которую вошли три фельдшерско-акушерских пункта.

В ходе Великой Отечественной войны с июля 1941 по февраль 1944 года село оккупировали немецкие войска.

В июле 1993 года здесь было открыто новое помещение Дома культуры на 300 мест (при котором функционируют библиотека и хореографический кружок).

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь сахарного завода.

В июне 2002 года было возбуждено дело о банкротстве сахарного завода.

Экономика 
 По состоянию на 1 января 1900 года:
 в 1835 году в Почапинцах построили свекло-сахарный завод, который в 1900 году принадлежал Екатерине Александровне Преснухиной; в заводе этом работали 390 рабочих, из них 360 мужчин и 30 женщин; из общего числа рабочих 227 человек местных, а 163 пришлых из Киевской губернии; директором завода состоял Николай Андреевич Руссель (в настоящее время от завода остались руины);
 хозяйство в имении вела помещица Екатерина Александровна Преснухина по трёхпольной системе, как и крестьяне;
 в селе были винокуренный и кирпичный заводы и 2 кабака;
 10 ветряных мельниц;
 2 кузницы;
 1 сельский банк, в котором было на лицо — 155 руб. 85 коп. и в ссуде — 2 925 руб.;
 1 запасной хлебный магазин, в котором было 451 четверть озимого и 197 четвертей ярового хлеба;
 пожарный обоз состоял из 8 насосов, 9 бочек, 13 вёдер и 8 багров, содержимых на средства общества.
 В 1923 году в селе создали три товарищества — ТСОЗи, на основе которых был образован колхоз имени Т. Г. Шевченко, который в 1959 году был объединён с колхозом имени Г. Димитрова (село Верещаки) и получил название колхоза имени Б. Хмельницкого (в селе Почапинцы).
 На землях сельского совета работают: ТОВ им. Б. Хмельницкого, СФГ «Схид», СФГ «Меркурий», «Зоря», «Проминь».

Транспорт 
 Маршруты автобусов:
 Верещаки — Лысянка
 Лысянка — Черкассы
 Жашков — Черкассы
 Монастырище — Черкассы

Наука и образование 
 В 1858 году в селе Почапинцы Звенигородского уезда Киевской губернии была открыта церковно-приходская школа с тремя классами, в которой обучались до 30 учеников.
 С 1872 по 1903 год помещение школы находилось на территории усадьбы Г. Лавреги, было построено из дерева и покрыто соломой. Детей обучали один учитель и батюшка. Учились, главным образом, дети зажиточных крестьян.
 В 1903 году в селе при местном сахарном заводе было открыто одноклассное приходское училище, которое содержалось за счёт казны и завода. Обучалось в училище 27 учеников, работали 2 учителя.
 В 1911 году помещение школы расширили на несколько классных комнат. В том году в школе обучалось 5 групп учеников. Обучение проводили дьяк Соколовский и учитель. Численность учеников достигала до 100 человек.
 В 1921 году в Почапинцах открылась начальная трудовая школа, в которой обучалось до 148 учеников.
 В 1930 году основана семилетняя школа.
 В 1938 году к старому помещению местной школы достроили ещё две комнаты.
 В 1939 году начальная школа функционировала как средняя. В 1940 году в ней обучалось 496 учеников, работало 18 учителей.
 В 1941—1944 годах школа не действовала.
 В марте 1944 года деятельность начального учреждения была возобновлена.
 В 1946—1952 годах функционировала семилетняя школа.
 В 1953—1958 годах средняя школа была преобразована в среднюю общеобразовательную трудовую политехническую школу с производственным обучением.
 В 1987 году в селе построили новое помещение школы на 306 ученических мест.
 В 1992 году в школе обучалось 193 ученика, работало 26 учителей, в 2002 году — 230 учеников, 21 учитель, в 2004 году — 219 учеников, в 2009 году — 177 учеников.
 В 2007 году в школе была открыта дошкольная группа.
 В настоящее время учреждение функционирует как учебно-воспитательный комплекс.

Праздники 
 01.01 — Встреча Нового года
 17.02 — Освобождение Лысянщины — митинг
 08.03 — Праздник 8 Марта
 09.05 — День Победы — митинг
 Святая Троица (май-июнь) — День села
 06.07 — Ивана Купалы
 01.09 — День знаний
 Последняя пятница ноября — «Зажги свечу» — митинг памяти жертв голодомора
 31.12 — Праздник Нового года

Архитектура и достопримечательности 
 В 1726 году в Почапинцах построили деревянную церковь 5-го класса в честь мученицы Параскевы (площадь земли 39 га); приход состоял из 40 дворов в селе Почапинцах и 15 в Верещаках.
 В 1871 году в селе построили Троицкую церковь.
 В 1951 году возле Дома культуры был заложен парк из 1 200 декоративных деревьев.
 В 1960 году восстановлен обелиск советским воинам, которые погибли во время Корсунь-Шевченковской операции.
 Осенью 1995 года была отремонтирована и снова открыта для прихожан сельская церковь мученицы Параскевы.
 Выше руин сахарного завода имеется красивое старинное здание с остатками парка.

Известные люди 
 Черевченко Татьяна Михайловна — доктор биологических наук.
 Щербатюк В. М. — доктор исторических наук. 
 Диденко Алексей Николаевич — депутат госдумы РФ, И.О. Председатель ЛДПР.

Топографические карты

Примечания

Ссылки 
 Официальный портал Лысянского районного совета 
 Почапинцы на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Лысянского района